HOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Homer (Alaska) (Stati Uniti)